

Antropologia 
 Totem – entità naturale o soprannaturale, che ha un significato simbolico particolare per una singola persona o clan o tribù

Editoria 
 Totem – rivista a fumetti degli anni '80 e '90
 Totem Magazine – rivista degli anni '90

Fisica 
 TOTEM – rivelatore di particelle
 TOTEM – cogeneratore

Informatica 
 Totem – lettore multimediale

Musica 
 Totem – gruppo musicale metalcore/grindcore polacco
 Totem – album dei Nazxul del 1995
 Totem – album di Zazie del 2007
 Totem – album dei Soulfly del 2022
 Totem – traccia dell'album Picture Music di Klaus Schulze del 1975
 Totem – traccia dell'album Test for Echo dei Rush del 1996

Scout 
 Totem – nome di caccia dato ad uno scout
 Totem – insegna di un branco di Lupetti

Televisione e cinema 
 Totem – spettacolo teatrale per la televisione condotto da Alessandro Baricco, del 1998
 Totem – film del 2011 diretto da Jessica Krummacher
 Totem – film del 2017 diretto da Marcel Sarmiento

Altro 
 Totem multimediale – chiosco o punto informativo multimediale e interattivo